Лимбургская ставротека (от греческого stauros «крест» и theke «сосуд») — образец византийского реликвария, один из лучших сохранившихся образцов византийской эмали в технике перегородчатой эмали. Она была изготовлена где-то в середине-конце X века в Константинополе. Коробка имеет размеры 48 на 35 сантиметров и глубину 6 сантиметров. Эта конструкция реликвария была распространена в Византии начиная с IX века. Вероятно, она была привезена в Германию в качестве трофея во время Четвёртого крестового похода и сейчас находится в епархиальном музее Лимбург-ан-дер-Лан в Гессене, Германия.

Лимбургская ставротека состоит из двух частей, созданных в разное время. Съёмный двуплечий крест был изготовлен первым и содержит семь фрагментов Истинного Креста в середине креста, где сходятся его основные концы. Крест изготовлен из дерева платана, полностью покрыт позолоченным серебром и украшен драгоценными камнями и жемчугом. На обратной стороне креста начертан следующий стих:

Два императора, упомянутые в надписи, — Константин VII Багрянородный и Роман II, его сын. Они правили совместно с 945 по 959 год, а это означает, что крест должен был быть изготовлен во время их правления.

Ящик и его выдвижная, съёмная крышка выполнены вторыми и предназначены для удержания креста-мощевика в центре ящика. Крест окружают десять эмалевых панелей, на которых изображены ангелы в придворных одеждах. Рядом с ангелами находятся ещё 10 панелей, каждая из которых изображает пару херувимов или серафимов. Панели с изображением херувимов и серафимов представляют собой контейнеры с десятью реликвиями, и в каждом отсеке есть надпись, которая идентифицирует реликвию, находящуюся внутри. Шесть реликвий являются страстными реликвиями и приписываются Христу, три — Деве Марии и одна — Иоанну Крестителю. Реликвии в отделениях ставротеки:
 Пелёнки Иисуса
 Губка, которой давали воду Христу во время его распятия
 Терновый венец, который носил Христос во время распятия
 Полотно, в которое был завёрнут Христос, находясь в могиле
 Полотенце, которым Христос омыл ноги своим апостолам во время Тайной вечери
 Пурпурный гиматий, который носил Христос во время его распятия (упоминается в Иоанна 19: 2).
 Пояс Девы Марии из Халкопратии
 Пояс Девы Марии, привезённый из Зелы.
 Мафорион Девы Марии
 Пряди волос святого Иоанна Крестителя

Крышка шкатулки, как и крестовина и внутренние отделения ставротеки, покрыта позолоченным серебром и щедро украшена драгоценными камнями. Она состоит из девяти эмалевых панелей, на которых изображен Деисус, сцена, изображающая Христа на троне в сопровождении Девы Марии и Иоанна Крестителя в окружении ангелов. На крышке Лимбургской ставротеки Христос изображен на средней панели, с Иоанном Крестителем слева от него и Девой Марией справа от него. Архангелы Гавриил и Михаил стоят рядом с Иоанном Крестителем и Девой Марией. На верхней и нижней панелях изображены двенадцать апостолов. На внешней границе, обрамляющей панели, расположены бюсты восьми неопознанных фигур, хотя, вероятно, это изображения четырёх военных святых и четырёх важных церковных лидеров. Сама ставротека имеет надпись на внешнем ободе, которая гласит:

Надпись показывает, что Василий Лакапин был благотворителем ставротеки. Василий был внебрачным сыном императора Романа I Лакапина и, вероятно, в детстве стал евнухом. Он станет влиятельной фигурой при императорском дворе. Император Никифор II Фока дал ему титул проэдра в 963 году. Ставротека, вероятно, была изготовлена между 963 и 985 годами, когда Василий был изгнан из императорского двора.

Примечания 

Изделия с применением эмали
Скульптуры X века
Искусство Византии